

Geografia

Costa Rica
 San Vito – città della Provincia di Puntarenas

Italia

Comuni
 San Vito – provincia del Sud Sardegna
 San Vito al Tagliamento – provincia di Pordenone
 San Vito al Torre – provincia di Udine
 San Vito di Fagagna – provincia di Udine
 San Vito Chietino – provincia di Chieti
 San Vito dei Normanni – provincia di Brindisi
 San Vito di Cadore – provincia di Belluno
 San Vito di Leguzzano – provincia di Vicenza
 San Vito Lo Capo – libero consorzio comunale di Trapani
 San Vito Romano – città metropolitana di Roma Capitale
 San Vito sullo Ionio – provincia di Catanzaro

Frazioni – quartieri e località
 San Vito – frazione di Altivole in provincia di Treviso
 San Vito – frazione di Arsiè in provincia di Belluno
 San Vito – frazione di Bonefro in provincia di Campobasso
 San Vito – frazione di Braies in provincia di Bolzano
 San Vito – frazione di Brendola in provincia di Vicenza
 San Vito – frazione di Casalbuttano ed Uniti in provincia di Cremona
 San Vito – frazione di Casaloldo in provincia di Mantova
 San Vito – frazione di Casperia in provincia di Rieti
 San Vito – frazione dei comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini e San Mauro Pascoli in provincia di Forlì
 San Vito – valico appenninico in territorio di Faeto percorso dalla via Traiana
 San Vito – frazione di Gaggiano nella città metropolitana di Milano
 San Vito – frazione di Leonessa in provincia di Rieti
 San Vito – sobborgo di Lucca
 San Vito – frazione di Narni in provincia di Terni
 San Vito – frazione di Negrar di Valpolicella in provincia di Verona
 San Vito – frazione di Pergine Valsugana in Trentino che con Santa Caterina formava il comune di Castagné
 San Vito – frazione di Polignano a Mare nella città metropolitana di Bari
 San Vito – frazione di San Felice Circeo in provincia di Latina
 San Vito – frazione di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino 
 San Vito – l'unica frazione di Spilamberto in provincia di Modena
 San Vito – frazione di Taranto
 San Vito – frazione di Teramo
 San Vito – quartiere di Trieste
 San Vito – frazione di Vigonza in provincia di Padova
 San Vito al Mantico – l'unica frazione di Bussolengo in provincia di Verona
 San Vito del Vesuvio – l'unica frazione di Ercolano nella città metropolitana di Napoli
 San Vito di Cognola – frazione di Trento

Santi e beati
 San Vito (†303) – celebrato il 15 giugno
 San Guido (o Vito) di Pontida (†1095) – monaco benedettino – celebrato il 5 settembre
 San Vitone (o Vito o Vanni) di Verdun – vescovo – celebrato il 9 novembre

Altro 
 San Vito Air Station – base aeronautica militare USAF in Puglia – presso San Vito dei Normanni
 Stadio San Vito – stadio di calcio di Cosenza

Pagine correlate
 Chiesa di San Vito
 Sankt Veit
 Sanvito